Manuel Sampaio ist der Name folgender Personen:

* Manuel de Castro Sampaio (1827–1875), portugiesischer Offizier und Gouverneur
 Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire (1778–??), portugiesischer Kolonialverwalter